Otto Winkelmüller ist der Name folgender Personen:

* Otto Winkelmüller (Architekt, vor 1889) (vor 1889–nach 1900), deutscher Architekt und Autor
 Otto Winkelmüller (Architekt, 1895) (1895–1970), deutscher Ingenieur, Architekt, Heraldiker und Autor